Открытый чемпионат Монтеррея 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 28 февраля по 6 марта 2011 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Павлюченкова в 1й раз в сезоне и в 3й раз в карьере побеждает на одиночном соревновании ассоциации. Во второй раз (причём подряд) это происходит в Монтеррее.
 Янкович в 13й раз в карьере (и во 2й раз подряд) уступает финал одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Бенешова во 2й раз в сезоне и в 11й раз в карьере побеждает на парном соревновании ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова во 2й раз в сезоне и в 12й раз в карьере побеждает на парном соревновании ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея

 WTA Тур 2011 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Мексика
Теннис
Февраль 2011 года
Март 2011 года
2011